А́ндерлехт (, , Андерле́кт) — одна из девятнадцати коммун, образующих Брюссельский столичный регион. Находится в западной части Брюссельской агломерации, граничит с семью коммунами (по часовой стрелке): Моленбек-Сен-Жан, город Брюссель, Сен-Жиль, Форет, Дрогенбос, Синт-Питерс-Леув и Дилбек (первые четыре коммуны — брюссельские, остальные — фламандские).

Достопримечательности 
Три главные достопримечательности расположены в центральном районе, рядом со станцией Брюссельского метрополитена /.

 Готическая церковь Св. Петра и Св. Гвидо (Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk), XIV—XV вв.
 Двор бегинок. Основан в 1252 году, но сохранившийся до наших дней вид он приобрёл в 1634 году.
 Дом Эразма (). Здание начала XVI века, в котором в 1521 году побывал Эразм Роттердамский. Ныне в доме расположен музей.

Спорт 
В спортивном мире коммуна известна благодаря одноимённому футбольному клубу.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Информация на начало XX века: 

Коммуны Брюсселя